Брейн-ринг — гра між двома (і більше) командами у відповіді на питання.
 Брейн-штурм, «Мозкови́й шторм» (або «злива ідей», ґенерування ідей, англ. brainstorming) — популярний метод висування творчих ідей у процесі розв'язування наукової проблеми.
 Ніко Мак-Брейн, Майкл Генрі Мак-Брейн (англ. Nicko McBrain; народився 5 червня 1952) — британський рок-ударник, музикант, автор пісень. 
 Корнеліс де Брейн ( нід. Cornelis de Bruijn, 1652, Гаага - 1726/27, Утрехт ) - голландський художник і мандрівник. 
 Раймонд Брейн, Раймон Ернест Мішель Брен (фр. Raymond Ernest Michel Braine, нар. 28 квітня 1907, Антверпен, Бельгія — пом. 24 грудня 1978, Антверпен, Бельгія) — бельгійський футболіст.